Cristalización fraccionada se puede referir a:

 Cristalización fraccionada (química).
 Cristalización fraccionada (geología).